Posen peut désigner :

Toponyme

Grand-duché de Posen, une province autonome du royaume de Prusse.

Posen, un village situé dans le comté de Cook en proche banlieue de Chicago dans l'État de l'Illinois aux États-Unis ;
 , un village situé dans le Michigan.

Posen, appellation allemande de la ville de Poznań alors intégrée au Grand Reich germanique ;
 District de Posen, la plus méridionale de deux régions administratives prussiennes du Grand-duché de Posnanie  (1815–49) et son successeur, la Province de Posnanie (1849-1918) ;
 Festung Posen, un ensemble de fortifications construites dans la ville de Poznań (Pologne) ;
 Discours de Posen, deux discours prononcés par Heinrich Himmler les 4 et  au nouvel hôtel de ville de Poznań ;
 Siège de Posen, les opérations militaires lancées par les unités soviétiques autour de la ville de Posen entre le  et le .

Patronyme 

 Adam Posen (1966-), économiste américain ;
 Zac Posen (1980-), un créateur de mode américain.

Divers 
 Le SMS Posen est un cuirassé dreadnought de classe Nassau construit pour la marine impériale allemande ;
 Le Posen Potato Festival, une fête locale qui se tient chaque année, au début du mois de mai, depuis plus de cinquante ans, à Posen dans le Michigan.
Patronyme anglais